Andy Moor ist der Name folgender Personen:

* Andy Moor (Gitarrist) (* 1962), englischer Gitarrist 
 Andy Moor (DJ) (* 1980), britischer Trance-Musiker und DJ